Ring Road steht für folgende Straßen:

 Ring Road (Melbourne), Autobahnring um Vororte von Melbourne
 Ring Road (Afghanistan)
 Geelong Ring Road, Ortsumgehung in Geelong